Die Saison 2007/08 der 2. Volleyball-Bundesliga der Frauen war die zweiunddreißigste Ausgabe dieses Wettbewerbs.

2. Bundesliga Nord 
Meister und Aufsteiger in die 1. Bundesliga wurde Alemannia Aachen. Absteiger waren der USC Braunschweig, der Köpenicker SC II und die Warendorfer SU.

Mannschaften 
In dieser Saison spielten folgende zwölf Mannschaften in der 2. Bundesliga Nord der Frauen:
 Alemannia Aachen
 Köpenicker SC Berlin II
 USC Braunschweig
 SCU Emlichheim
 VC Essen-Borbeck
 NA. Hamburg II
 TuS Iserlohn
 USC Münster II
 1. VC Norderstedt
 1. VC Parchim
 SC Potsdam
 Warendorfer SU

Tabelle

2. Bundesliga Süd 
Meister und Aufsteiger in die 1. Bundesliga wurde Allianz Volley Stuttgart. Auch der Zweitplatzierte Fighting Kangaroos Chemnitz stieg auf. Absteigen mussten der USC Freiburg und der TV Wetter.

Mannschaften 
In dieser Saison spielten folgende dreizehn Mannschaften in der 2. Bundesliga Süd der Frauen:

 Fighting Kangaroos Chemnitz
 VC Olympia Dresden
 SWE Volley-Team
 USC Freiburg
 VV Grimma
 SV Lohhof
 SV Mauerstetten
 VfL Nürnberg
 SV Sinsheim
 TG Bad Soden
 Allianz Volley Stuttgart
 Rote Raben Vilsbiburg II
 TV 05 Wetter

Das Juniorinnen-Team VCO Dresden hatte wieder ein Sonderspielrecht. Allianz Volley Stuttgart war eine Kooperation der Vereine MTV Stuttgart und TSV Georgii Allianz Stuttgart.

Tabelle

Weblinks 
 2. Volleyball-Bundesliga Nord Frauen Archiv
 2. Volleyball-Bundesliga Süd Frauen Archiv/08

2007 08
Volleyballsaison 2007/08